LOF steht als Abkürzung für:

 Land- oder Forstwirtschaftliche Zulassung, eine Fahrzeugzulassung für Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen und Anhänger nach § 2 Nr. 16 der Verordnung über die Zulassung von Kraftfahrzeugen zum Straßenverkehr
 Latvijas Orientēšanās Federācija, der lettische Orientierungslaufverband
 Length of File, Länge einer Datei in Byte
 Libbey-Owens-Ford, ein US-amerikanischer Glashersteller
 Livre des Origines Français, Verzeichnis der französischen Rassehunde der Société Centrale Canine
 Lloyd’s Open Form, ein standardisierter Vertrag zur Bergung von Seefahrzeugen in Seenot
 Local Outlier Factor, ein Algorithmus zur Ausreißer-Erkennung
 Trans States Airlines, eine amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Lof ist der Familienname folgender Personen:

 Dries van der Lof  (1919–1990), niederländischer Autorennfahrer
 Shirley van der Lof (* 1986), niederländische Automobilrennfahrerin

Siehe auch:
 Loof
 Looff
 Lov

Abkürzung